Влади́мир Про́нин:
 Пронин, Владимир Анатольевич (род. 1969) — российский легкоатлет, девятикратный чемпион России.
 
 Пронин, Владимир Викторович (род. 1973) — российский футболист.
 Пронин, Владимир Евгеньевич (1945—2007) — советский футболист, тренер.